5e arrondissement (Benin), een arrondissement in het departement Littoral van Benin
5e arrondissement (Lyon), een van de negen arrondissementen van de stad Lyon
5e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van de stad Marseille
5e arrondissement (Parijs), een van de twintig arrondissementen van Parijs